Agraylea är ett släkte av nattsländor. Agraylea ingår i familjen smånattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Smånattsländor
Agraylea